

Astronomia 
 (7414) Bosch – planetoida

Geografia 
Den Bosch – inna nazwa miasta ’s-Hertogenbosch

Przedsiębiorstwa 
 Robert Bosch GmbH – niemieckie przedsiębiorstwo z siedzibą w Gerlingen
 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Telewizja 
 Bosch – serial platformy Amazon Studios

Ludzie 
 Albert Henry Bosch – polityk amerykański
 Carl Bosch – niemiecki chemik i inżynier
 Hieronim Bosch – malarz niderlandzki
 Robert Bosch – niemiecki inżynier i przemysłowiec